Разряд — слово от глагола «разряжать» или от глагола «разрежать», имеет множество значений в различных областях.

Исторические
 Разряд — крупная административно-территориальная единица в Русском государстве XVI—XVII веков.
 Разрядный приказ — учреждение государственного управления.
 Разрядные книги, или разряды, — книги записи официальных распоряжений в Московском государстве.

Квалификация
 Квалификационный разряд — показатель, определяющий степень квалификации (профессиональной подготовки) работника.
 Тарифный разряд — один из основных элементов тарифной сетки.

В спорте
 Спортивный разряд
 Дан (разряд) — японский разряд в боевых искусствах.

Числовые системы
 Числовой разряд — это структурный элемент представления чисел в позиционных системах счисления.
 Двоичный разряд

Электричество
 Электрический разряд — процесс протекания электрического тока, связанный с увеличением электропроводимости среды
 Газовый разряд — совокупность процессов, возникающих при протекании электрического тока через газ.
 Дуговой разряд
 Искровой разряд — нестационарная форма электрического разряда
 Коронный разряд
 Таунсендовский разряд — квазистационарный электрический разряд в газе.
 Тлеющий разряд
 Частичные разряды — электрические разряды, которые происходят в изоляции электрооборудования.

В культуре
 Разряд (трансформер) — «молниеносный», персонаж мультсериала «Трансформеры».